Takeo Saeki (佐伯 剛 雄, Saeki Takeo) è un personaggio immaginario appartenente alla serie di film Ju-on e marito di Kayako Saeki. Dalla sua introduzione a The Grudge 3, è interpretato dall'attore veterano di lunga data Takashi Matsuyama; è l'unico membro della famiglia Saeki a non essere interpretato da più attori. Tuttavia, Matsuyama è stato sostituito dall'attore Yasuhito Hida per il riavvio giapponese del 2014, Ju-on: Beginning of the End, e il suo sequel Ju-on: The Final Curse.

Storia del personaggio 
Takeo Saeki è un illustratore che lavora a Nerima, Tokyo, quando incontra Kayako Kawamata. Si innamora e la sposa, dando alla luce suo figlio, Toshio .

Come evidenziato nel romanzo di Ju-on, Takeo Saeki è molto possessivo e geloso di chiunque rubi l'attenzione di Kayako; quando sua moglie dice che le piace un particolare attore in TV, si arrabbia molto.

Un giorno trova il diario di Kayako e lo legge. Viene colpito da una rabbia incontrollabile quando scopre che Kayako è innamorato di un uomo di nome Shunsuke Kobayashi, l'insegnante di scuola di Toshio e il primo amore di Kayako al college. Diventa ossessionato dall'idea che Kayako lo stia tradendo e Toshio è il figlio di Kobayashi.

Quando Kayako torna a casa, Takeo attacca la moglie, rompendole il collo e colpendola con un taglierino, nascondendole poi il corpo in soffitta. Come si vede nel remake americano del primo film di Ju-on , annega Toshio nella vasca da bagno insieme al suo amato gatto nero Mar. Takeo corre all'appartamento di Kobayashi, uccide sua moglie Manami e prende il suo bambino prematuro. Quindi chiama Kobayashi usando la dannata cabina telefonica, dicendo che lo avrebbe lasciato per allevare Toshio perché pensava "fino ad ora, lo aveva cresciuto al suo posto". Quindi, dopo aver colpito il feto femminile morto in un sacco, cade su alcuni sacchi della spazzatura, uno di loro in realtà si sta dirigendo verso di lui e contiene lo spirito morto di Kayako che alla fine lo uccide in quella strada.

Da quel giorno in poi, la casa Saeki diventa un famigerato punto di riferimento. Una volta che qualcuno entra, viene ucciso dagli spiriti di Takeo, Kayako o Toshio, oppure scompare tra le grinfie di Kayako. Come con gli altri fantasmi, nessuna delle vittime tenta mai di contrattaccare fisicamente, poiché di solito è paralizzata dalla paura.

Nel riavvio del 2014, Takeo è interpretato in modo più comprensivo, poiché alla fine è stato manipolato, sia dai sentimenti che dalla fiducia, da Kayako, dal momento che Toshio non era davvero suo figlio, ma piuttosto un'incarnazione di un bambino morto di una precedente famiglia che abitava il Casa. Ha comunque ucciso Kayako e Toshio, ma non è diventato un onryo, poiché il suo destino in seguito non viene rivelato.

In '' Ju-On: The Grudge '' un articolo rivela che Takeo aveva 34 anni al momento della sua morte, ma nei film di The Grudge , secondo un articolo, aveva 35 anni quando muore.

Differenze tra le versioni 
In The Grudge , Takeo viene invece impiccato per il collo all'interno della casa. È implicito che si sia impiccato. Tuttavia, nella versione Director's Cut del film, viene visto appeso ai capelli di Kayako, indicando che era responsabile della sua morte, rendendolo così la prima vittima della maledizione.

Nel romanzo di Ju-on , la sua morte cambia ancora una volta: viene ucciso quando il fantasma di Kayako lo colpisce alla schiena con un coltello.

Sequenza temporale

Ju-on: The Curse 
In questo film, Takeo, ironia della sorte, è contemporaneamente protagonista e antagonista. Questo film parla di lui in quanto è stato la fonte della maledizione che è stata lanciata alla Casa Saeki. In questo film scopre che sua moglie, Kayako , aveva una relazione con l'insegnante di suo figlio , Shunsuke Kobayashi, ed è qui che inizia la sua follia, perché era già felicemente sposato con Kayako e aveva un lavoro dignitoso.e aveva un figlio che considerava suo e solo suo. Quando improvvisamente trovò il diario di Kayako, scoprì che le piaceva Kobayashi, e poi i sospetti di Takeo iniziarono a manifestarsi nella paura che Toshio potesse non essere suo figlio, ma di Kobayashi. Proprio mentre leggeva il diario, però, le cose cambiarono di male in peggio, perché Kayako entrò nella stanza, appena tornato a casa dal college. Entrò nella stanza sorridendo, ma il suo sorriso svanì quando vide Takeo con in mano il suo diario. All'improvviso si rese conto che il suo segreto era svelato e Takeo desiderava la punizione. Quando vide Kayako, che ora percepiva come traditore, le mani di Takeo iniziarono a tremare rabbiosamente e si lanciò contro sua moglie, picchiandola e alla fine slogandole la caviglia, così che cadde a terra. La guardò sadicamente mentre strisciava al piano di sotto,

Più tardi quel pomeriggio, Shunsuke Kobayashi fece visita alla Casa Saeki, diventando inconsapevolmente la prima vittima della maledizione. Mentre aspettava con impazienza l'arrivo di Takeo o Kayako in modo da poterli usare per persuadere Toshio a tornare a scuola, telefonò a sua moglie, Manami Kobayashi, per farle sapere che sarebbe tornato a casa più tardi quella sera. Manami, tuttavia, disse a suo marito che c'era qualcuno alla porta e riattaccò. L'uomo alla porta risultò essere Takeo Saeki, che aveva appena ucciso sua moglie e suo figlio. Takeo ha ucciso Manami e sadicamente strappato il suo feto femminadal suo grembo, anche se non era ancora nato, e poi urlò di rabbia e dolore. Takeo quindi si precipitò alla cabina del telefono e chiamò Kobayashi, dicendogli dei suoi sospetti che Toshio fosse il figlio di Kobayashi. Takeo disse ferocemente a Kobayashi, che odiava, che poiché Toshio era suo figlio, ora poteva avere lui al posto di se stesso, Takeo. Takeo ha poi rivelato a Kobayashi che aveva una bambina, e poi ha continuato a schiacciare il suo feto sui pali di metallo per strada, spaventando due pedoni, e alla fine è crollato su alcuni sacchi della spazzatura. Alla fine, Takeo ha visto un sacco della spazzatura muoversi verso di lui, e poi ha visto il cadavere di Kayako che è emerso dal sacco e lo ha ucciso in mezzo alla strada.

Ju-on: The Curse 2 
Takeo si vede solo nel complesso di appartamenti che Kobayashi e sua moglie hanno vissuto nel primo film. Lo vediamo attraverso uno spettrale flashback anni dopo, uccidendo la moglie di Kobayashi e prendendo il bambino non ancora nato dal suo corpo.

Ju-on: The Grudge 
Ancora una volta, Takeo Saeki è la causa di tutti gli eventi di Ju-on: The Grudge.È implicito che uccida chiunque entri in casa sua come possiede ancora una volta qualcuno: questa volta è Katsuya Tokunaga. Katsuya sviluppa parti della folle personalità di Takeo, come l'ossessione che ha con il pensiero che Kayako lo abbia tradito innamorandosi di Kobayashi, ei suoi occhi cambiano e appaiono più malvagi. Katsuya, grazie al personaggio malvagio di Takeo, sembra desiderare la casa per se stesso, dato che caccia Hitomi Tokunaga quando lei tenta di visitare suo fratello per cena. Tuttavia, ancora una volta, viene ucciso dalla moglie, Kayako, dopo aver cacciato Hitomi, sua sorella: Katsuya, guidato da Takeo, sale le scale ed entra nella stanza sotto la soffitta, dove la faccia di Kayako appare sulla finestra e presumibilmente uccide. ancora una volta il suo malvagio marito.

Una nota a margine interessante è che Takeo, che possiede Katsuya, sembra essere influenzato dai sentimenti malvagi che lui stesso ha causato nella Casa: Katsuya, nei panni di Takeo, prova una brutta emozione mentre si trova ai piedi delle scale. Questo fenomeno è inspiegabile, perché Takeo sarebbe sicuramente immune ai malvagi sentimenti che ha provocato all'interno della Casa.

Rika sta subendo un enorme calvario quando appare Kayako, che striscia al piano di sotto, solo per peggiorare le cose per lei. tuttavia, Rika nota che Kayako sembra chiedere aiuto, il che è un allontanamento dai notevoli omicidi di Kayako. Tuttavia, quando Kayako sta per uccidere Rika, scompare, presumibilmente perché sente che Takeo si avvicina. Takeo scende le scale a grandi passi, inzuppato di sangue, e allunga la mano, rompendo il collo di Rika, avvolgendola nella plastica e finendola con un coltello - nello stesso modo in cui ha ucciso sua moglie, Kayako.

Anche Kayako sembra essere terrorizzato da Takeo in questo film, perché questo è l'unico film di Ju-On che mostra un altro lato di Kayako Saeki.

Ju-on: The Grudge 2 , White Ghost 
Questi film differiscono dal resto della saga di Ju-on , perché sono gli unici senza il personaggio di Takeo - non possiede nemmeno un personaggio. Tuttavia, viene menzionato come parte della storia di sfondo ed è vitale per la trama, perché la macchia di sangue sul pavimento è inevitabilmente causata da Takeo quando ha ucciso Kayako, come mostrato in un flashback in Ju-on: The Grudge 2 . Appare brevemente in Ju-on: White Ghost in una foto di famiglia spiegazzata.

The Grudge 
Takeo Saeki gioca un ruolo importante in questo remake. Takeo uccide Kayako sullo schermo per la prima volta. Sta leggendo il suo diario nella sua stanza, dopo averlo trovato e scoperto la sua attrazione per Peter Kirk. Le sue mani iniziano a tremare all'impazzata come se desiderasse metterle intorno alla gola di Kayako. Poi si avvicina lentamente a lei, prendendosi il suo tempo. Si lancia con rabbia contro di lei, picchiandola e alla fine spingendola via bruscamente da lui, facendola slogare la caviglia. Kayako poi striscia al piano di sotto, cercando disperatamente di sfuggire al marito violento. Tuttavia, proprio mentre striscia al piano di sotto nella fretta di raggiungere la porta, si guarda indietro e scopre che Takeo sta camminando tranquillamente dietro di lei, la testa alta nell'aria. Takeo cammina dietro alla moglie spaventata, in trance, e poi le afferra i lunghi capelli neri e le spezza il collo.

Poi alza lo sguardo per vedere suo figlio, Toshio, che lo osserva. Toshio ha visto tutto, compreso il collo di sua madre rotto, anche se non è chiaro quanto sia stato registrato con Toshio - evidentemente sembra spaventato nel vedere suo padre comportarsi in questo modo. Takeo quindi afferra Toshio e lo annega nella vasca da bagno, annegando il gatto di Toshio, Mar nella stessa vasca da bagno, (che in seguito sembra avvertire gli abitanti della casa del male in agguato lì) e poi viene infine impiccato da Kayako nella sua stanza - una differenza dal film originale.

A parte questi eventi, che vengono mostrati in flashback, lo stesso Takeo non appare molto in questo film, tranne che per una delle sequenze più spaventose del film, quando il detective Nakagawa tenta di bruciare la casa, e poi incontra Takeo che uccide Toshio . Nakagawa va a indagare e trova Toshio sdraiato nella vasca da bagno. Tenta di rianimarlo, ma poi lo spirito malvagio di Takeo appare all'improvviso dietro di lui, e prima che Nakagawa possa fare altro che guardarsi intorno, Takeo afferra con rabbia i capelli di Nakagawa e lo spinge nella vasca da bagno, annegandolo (e apparentemente mettendo il suo corpo nella Attico).

In una scena cancellata intitolata Stop It , Takeo possiede Matthew Williams e costringe Matthew a cacciare sua sorella Susan dalla casa. Takeo, possedendo Matthew, sale quindi nella camera da letto di Toshio, dove, dall'oscurità, lo spirito malvagio di Kayako Saeki - o forse Yoko senza mascelle, questo non è confermato - appare dietro di lui, dove presumibilmente uccide ancora una volta Takeo.

Il motivo per cui Takeo ha assassinato Toshio non è chiaro in questo film, anche se si sospetta che pensasse che Toshio fosse il figlio di Peter Kirk e perché era un testimone dell'omicidio di Kayako.

The Grudge 2 
In questo film, la trama è incentrata ancora una volta sulla maledizione malvagia lanciata da Takeo sulla casa. Takeo è spiritualmente responsabile per aver rovinato la vita di tre ragazze adolescenti, Vanessa Cassidy, Miyuki Nazawa e Allison Fleming, che frequentano la Tokyo International High School nel 2006, dove incontrano lo spirito malvagio di Kayako. Takeo possiede anche un uomo di nome Bill Kimble, che risiede a Chicago, Illinois e il possesso è simile al possesso di Matthew Williams nel film precedente, dalla scena eliminata. Il comportamento di Bill cambia e inizia a sospettare che la sua nuova moglie, Trish, lo stia tradendo, come si è visto quando la vede al telefono con un collega e Bill si arrabbia così tanto che stringe le chiavi della macchina così ferocemente che il sangue gocciola giù. la sua mano. Più tardi, Takeo ottiene la sua punizione quando Trish,

Più avanti nel film, appare il malvagio Takeo Saeki. La sorella minore di Karen, Aubrey Davis, sta indagando sulla Maledizione di Saeki, e torna alla Casa dove chiede di conoscere il motivo del rancore, e improvvisamente vede sua sorella Karen - che misteriosamente pensa sia di nuovo viva anche se l'ha vista cadere (presumibilmente spinto da Kayako) giù dal tetto dell'ospedale - salendo le scale, cercando il suo ragazzo Doug. Aubrey segue la sorella maggiore e procede lungo il corridoio fino alla camera da letto di Kayako, dove vede Takeo che legge il diario. Le sue mani iniziano ancora una volta a contrarsi quando vede Aubrey, la sua nuova vittima. Una volta in passato, scende a grandi passi e rompe il collo di Aubrey, uccidendola nello stesso modo in cui ha ucciso sua moglie. Appare particolarmente malvagio in questo film, poiché sembra guardare Aubrey quando sta morendo e sorride.

Più tardi, verso il culmine di questo film, Takeo appare e annega la sorella maggiore di Jake Kimble, Lacey nel suo bagno, ripetendo l'omicidio di Toshio.

The Grudge 3 
Questo film è uno dei pochi che si concentra su Takeo Saeki e la sua maledizione, perché nel film precedentepossedeva Bill Kimble e invase l'appartamento di Chicago dove vivevano i Kimbles. In questo film, possiede il corpo di Max Morrison, il fratello di Lisa Morrison e l'apparente padrone di casa dell'appartamento. Max è posseduto da Takeo. Il comportamento di Max cambia in peggio, ad esempio durante la possessione trascura la sorella minore Rose Morrison (apparentemente una ripetizione della crudeltà che ha imposto a Toshio) anche quando lei ha gravi douses di atsma, e lui le schiocca più volte. A un certo punto, Takeo, (nei panni di Max) sta scolpendo strani simboli su una finestra, e in un altro punto sta scolpendo le pareti con un temperino, mentre Lisa spaventata incoraggia Rose a correre verso di essa. Lisa, la sorella di Max, sembra essere spaventata dal possesso di Max da parte di Takeo, perché si comporta come se nulla stesse accadendo quando i decessi compaiono in tutto l'appartamento. Takeo caccia Lisa e lei alla fine cerca rifugio con la sorella di Kayako, Naoko Kawamata. Naoko si rende conto che Max è posseduto dallo spirito malvagio di Takeo e inizia a esorcizzare l'appartamento e bandire sua sorella. Dice a Lisa che Rose deve bere il sangue di Kayako, poiché l'innocenza di Rose è l'unica cosa che può fermare il male di Kayako - e quindi quello di Takeo. Tuttavia, Lisa rifiuta, dicendo che Naoko non le aveva detto nulla di questo, e proprio mentre Lisa tenta di andarsene, Takeo (che possiede Max) fa irruzione alla cerimonia e guida Naoko nel corridoio, ripetendo il modo in cui ha attaccato Kayako. Naoko, sapendo chi è Max, cerca di ragionare con lui, ma ovviamente lui non ascolta la ragione e rompe la gamba di Naoko, costringendola a gattonare allo stesso modo di Kayako. Takeo (nei panni di Max) quindi ripete i movimenti del collo e produce un coltello affilato, con il quale lo spinge nella gola di Naoko, spezzandole efficacemente il collo e uccidendola per sempre. Proprio in quel momento, Rose beve il sangue di Kayako e Kayako svanisce, così come il rancore stesso. Proprio in quel momento, Takeo viene bandito dal corpo e dalla mente di Max, e quindi la maledizione di Takeo giunge al termine. Tuttavia, Naoko appare in seguito come il nuovoonryo , e uccide Max, resuscitando ancora una volta il rancore.

Ju-on: The Beginning of the End , The Final Curse 
Takeo viene reinventato nel riavvio giapponese del 2014. Secondo il diario di Kayako, la coppia aveva tentato negli anni di concepire un bambino, ma non ci è riuscita, come rivelato dai risultati negativi della gravidanza ritagliati sul diario. Tuttavia, Kayako ha improvvisamente portato Takeo un bambino che lei ha affermato come loro figlio subito dopo il loro trasferimento in una nuova casa, chiamandolo Toshio. Takeo alla fine ha scoperto da un nastro nascosto che Toshio non era suo, ma l'incarnazione di un ragazzo di nome Toshio Yamaga che risiedeva nella casa prima di "entrare" nel grembo di Kayako. Lo sospettava già dal momento che il bambino non considerava Takeo suo padre, ma fu confermato apertamente dal gongolare di Kayako che Toshio fosse solo suo. Takeo ha poi ucciso Kayako e il gatto domestico di Toshio.

Poiché non è diventato parte della maledizione di Toshio come ha fatto Kayako, il suo destino non è stato rivelato fino a The Final Curse - furioso, Toshio ha lasciato la sua nave per uccidere Takeo. Con entrambi i genitori scomparsi, Toshio è stato accolto dalla sorella di Takeo e da sua figlia, Reo.

The Grudge

Non appare in , viene solo menzionato indirettamente e brevemente presentato in una fotografia.

Relazioni

Shunsuke Kobayashi / Peter Kirk 
Takeo Saeki odio Kobayashi Ju-on 

Takeo Saeki odio Peter 

Kayako Seaki 

Takeo Saeki leggere sua moglie Kayako, arriva sua moglie uccide 

Takeo si stabilì a casa sua quando tornò come un fantasma

Personaggi di Ju-on